Název Panská má:
 Panská (Bratislava) – ulice v Bratislavě
 Panská (České Budějovice) – ulice v Českých Budějovicích
 Panská (Praha) – ulice v  Praze
 Střední průmyslová škola sdělovací techniky – škola v Praze v Panské ulici